Németországi települések
Minden: város Észak-Rajna-Vesztfália tartományban
Minden: település Rajna-vidék-Pfalz tartományban, a Sauer folyó mentén 

Egyesült Államok-beli települések
Minden: város Louisiana államban
Minden: város Nebraska államban
Minden: város Nevadában államban

Egyéb
Minden: az Elefánt zenekar egyik albuma